Полиньи (Верхние Альпы) — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Полиньи (Об) — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Полиньи (Сена и Марна) — коммуна во Франции, в департаменте Сена и Марна.
 Полиньи (Юра) — коммуна во Франции, в департаменте Юра.